Roger Federer era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Gaël Monfils ha sconfitto Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

  Kei Nishikori (semifinale)
  Karen Chačanov (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Daniil Medvedev (semifinale)

  Lucas Pouille (ritirato) 
  Roberto Bautista Agut (ritirato) 
  David Goffin (primo turno) 
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno) 
  Denis Shapovalov (quarti di finale)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Tallon Griekspoor (secondo turno)

  Stan Wawrinka (finale)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

  Gilles Simon (primo turno) 
  Franko Škugor (primo turno)

Lucky loser 

  Marius Copil (primo turno)

  Ernests Gulbis (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2019